Biografies:
 Antoni Josep Cavanilles i Palop (València, 1745-Madrid, 1804), sacerdot, botànic i naturalista valencià 
 Antonio Cavanilles y Centi (La Corunya, 1805 - Madrid, 1864), historiador i jurista espanyol, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història 
 Organitzacions:
 IES Antonio José Cavanilles, institut de la ciutat d'Alacant, País Valencià
 Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, organització dedicada a l'estudi de la biodiversitat i la biologia evolutiva